Пракседис Г. Гереро има више значења:

 Општина Пракседис Г. Гереро (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Пракседис Г. Гереро (Пракседис Г. Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику